Прва лига СР Југославије у фудбалу у сезони 1996/97. је било пето такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза СР Југославије. Ове сезоне се у лиги такмичило укупно 24 клуба (12 у IА и 12 у IБ). 

За разлику од претходне четири сезоне, IА и IБ група више нису чиниле једну лигу, сада је IБ лига била други ранг такмичења, уместо претходне четири сезоне када су најбољи клубови јесењег дела IБ лиге пролећни део првенства играли у IА лиги, а исто тако најслабије пласирани из IА лиге играли пролећни део првенства у IБ лиги. Ове сезоне сваки од 12 тимова из обе лиге је играо по три пута са сваким (33 кола), са тиме што је распоред играња у последњем трећем кругу одређиван пласманом након завршена прва два круга.

Најбољи стрелац првенства је био Зоран Јовичић (Црвена звезда), који је постигао 21 гола.

Састав Прве лиге СР Југославије у сезони 1996/97

Клубови IА лиге

Клубови IБ лиге

IА

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони. Резултати трећег круга су у другом реду

IБ

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони. Резултати трећег круга су у другом реду

Бараж за IА лигу 
Играју се две утакмице, код куће и у гостима, победник у укупном резултату обезбеђује учешће у Првој IА лиги у сезони 1997/98.

|}

Бараж за IБ лигу 
Играју се две утакмице, код куће и у гостима, победник у укупном резултату обезбеђује учешће у Првој IБ лиги у сезони 1997/98.

|}

Резултати клубова прве лиге СР Југославије у европским такмичењима 1996/97. 

пр. = прелиминарно коло ; кв. = квалификационо коло ; прод. = играни продужеци

Референце

Спољашње везе 
 Прва лига СР Југославије - сезона 1996/97 на rsssf.com

С
Сезона 1996/97. у југословенском фудбалу